Le Duel des idoles est la vingt-deuxième histoire de la série Jean Valhardi de Jijé et Guy Mouminoux. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou. Puis est publiée sous forme d'album en 1986.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Album de bande dessinée sorti en 1986
Histoire de Jean Valhardi
Album Dupuis
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1965